— село в Японии, находящееся в уезде Хигаситикума префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Мацумото, Адзумино, Нагано, Тикума, Уэда и сёла Оми, Икусака, Аоки.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
  Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано